Филипп Прадирол (; ) — французский дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов Франции и Европы, призёр чемпионата мира, участник летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне.

Биография 
Выступал в суперлёгкой и полулёгкой весовых категориях (до 60 и 65 кг). В 1986—1993 годах дважды становился чемпионом Франции, один раз серебряным и пять раз — бронзовым призёром. Дважды бронзовый призёр чемпионатов мира среди военнослужащих (1987 и 1989 годы). Дважды поднимался на высшую ступеньку пьедестала на чемпионатах Европы (1990—1991), в 1989 году стал бронзовым, а в 1992 году — серебряным призёром европейских чемпионатов. Бронзовым призёр чемпионата мира 1991 года в Барселоне. На летней Олимпиаде 1992 года стал пятым.

Был супругом французской дзюдоистки . Погиб в результате автодорожной катастрофы.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Франции по дзюдо
Чемпионы Европы по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Погибшие в автомобильных катастрофах